Anton Ulbrich ist der Name folgender Personen:

* Anton Ulbrich (Kunsthistoriker) (1867–1939), deutscher Kunsthistoriker
 Anton Ignaz Ulbrich (um 1706–1796), österreichischer Musiker, Sänger und Textdichter
 Anton Johann Nepomuk Ulbrich (1754–1830), österreichischer Musiker